Коммунистическая партия Словакии () — название четырёх политических партий, функционировавших в разное время на территории Словакии:

  — основана после оккупации Чехословакии в мае 1939 года как независимая от Компартии Чехословакии (КПЧ) структура. В марионеточной Словацкой республике была запрещена и функционировала на нелегальном положении. Принимала активное участие в движении Сопротивления и организации Словацкого национального восстания. После освобождения Чехословакии и воссоздания ЧСР — в правящей коалиции с 1946 года. В 1948 году вошла в состав КПЧ.
  — словацкая партийная организация в составе Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), с 1990 года — самостоятельная партия в составе федеративной КПЧС. Правящая партия в автономной Словакии (1948—1968) и Словацкой социалистической республике в составе ЧССР (1969—1989). После «Нежной революции» и поражения на  в Словацкий национальный совет лишилась власти, после чего отказалась от марксизма и была преобразована в , несогласные с этим вышли из неё и образовали  и .
  — была основана в июне 1991 года противниками преобразования КПС в Партию демократических левых. В августе 1992 года объединилась с Союзом коммунистов Словакии в Коммунистическую партию Словакии.
 Коммунистическая партия Словакии (1992) — коммунистическая партия, основанная в августе 1992 года в результате объединения Коммунистической партии Словакии — 91 и Союза коммунистов Словакии. До 2016 года принимала участие во всех парламентских выборах, с 2002 по 2006 год  в Национальном совете (11 депутатов).